Такмичење алпског скијања у дисциплини велеслалом за жене  на Зимским олимпијским играма 2010. у Ванкуверу одржало се на стази „Дејв Мари“ у Вислер Криксију. Такмичење је било заказано за 24. фебруар. Након прве вожње, такмичење је одложено због густе магле у поподневним часовима, па је друга вожња одржана следећег јутра 25. фебруара.

Карактеристике стазе 
Датум : 24. фебруар 2010
1. вожња: 19,00 (UTC+2) (10,00 по локалном)
2. вожња:25. фебруар 18,30 (UTC+2) (9,30 по локалном)
Стаза: „Дејв Мари“
Старт: 1.177 м, Циљ: 805 м
Висинска разлика: 372 м
Стазу за 1. вожњу поставио: Кристијан Швајгер (НЕМ), 49 капија
Стазу за 2. вожњу поставио: Андерс Персон (ШВЕ), 48 капија

Земље учеснице 
Учествовало је 86 такмичарки из 46 земаља.

  (4) 
  Андора (2)
  (3)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2) 
  (4)
  (1)
  (1)

  (3)
  (4)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (4) 
  (1)

  (1)
  (1)
  (2)
  (4)
  (1)
  Словенија (4) 
  (2)
  (4)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2) 
 } (1)

 У загради се налази број спортиста који се такмиче за ту земљу

Резултати

Референце

Спољашње везе 
 резлтати 1. вожње
 резултати 2. вожње

Алпско скијање на Зимским олимпијским играма 2010.